Marian Dorobantu (Râmnicu Sărat, Buzău megye, 1964. július 1. –) román nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A  Román labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2001-ben egy makacs sérülés miatt búcsúzott.

Források 

Román labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek